Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-3, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Carlos Kirmayr (semifinali)
 Paul McNamee (primo turno)

 Peter McNamara (semifinali)
 Chris Lewis (quarti di finale)
 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Pavel Složil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1980